Stockbridge fait référence à différents lieux :

Aux États-Unis
 Stockbridge (Géorgie)
 Stockbridge (Massachusetts)
 Stockbridge (Michigan)
 Stockbridge Township
 Stockbridge (New York)
 Stockbridge (Vermont)
 Stockbridge (Wisconsin)

Au Royaume-Uni
 Stockbridge (Bradford)
 Stockbridge (Doncaster) 
 Stockbridge (Hampshire)
 Stockbridge (Edinburgh)
 Stockbridge Village, Liverpool